Спалене-Поржичи (, ) — город на юго-западе Чешской Республики, в районе Пльзень-юг Пльзенского края.

География 
Расположен к юго-востоку от города Пльзень, на высоте 417 м над уровнем моря.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1239 году, когда королевский советник Будислав, основатель рода панов из Рожмиталя, продал Поржичи Кладрубскому монастырю. 

Сохранился замок, построенный 1617 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Пльзенского края